Platorchestia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Edward Lloyd Bousfield 1982. Platorchestia ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Platorchestia